Ба́йрон () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Байрон, Анжела (род. 1977) — разработчица программного обеспечения.
 Байрон, Джоанн Дебора (более известна как Ассата Олугбала Шакур; род. 1947) — американская политическая и общественная деятельница и разыскиваемая осуждённая преступница.
 Байрон, Джон (1723—1786) — английский мореплаватель, вице-адмирал, дед поэта лорда Байрона.
 Байрон, Джон («Безумный Джек»; 1756—1791) — британский военный, отец поэта лорда Байрона.
 
 Байрон, Дэвид (1947—1985) — британский музыкант, участник рок-группы «Uriah Heep».
 Байрон, Имоджен (род. 1996) — британская актриса.
 Байрон, Кэри (род. 1974) — американская художница и телеведущая, известная участием в телепередаче «Разрушители легенд».
 Байрон, Кэтлин (1921—2009) — британская актриса.
 Байрон, Один (род. 1984) — американский и российский актёр.
 Байрон, Пол (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Байрон, Роберт (1905—1941) — английский путешественник, писатель, историк и искусствовед.
 Байрон, Том (род. 1961) — американский порноактёр и режиссёр порнофильмов итальянского происхождения.
 Байрон, Уолтер (1899—1972) — английский актёр кино.
 Байрон, Уолтер (1894—1971) — канадский хоккеист, чемпион мира 1920 года.

Носители имени 
 Ховард, Байрон (род. 1968) — американский кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, художник по сюжету, дизайнер персонажей и аниматор

Топонимы 
 Байрон — город в округе Биг-Хорн штата Вайоминг, США.
 Байрон — город в штате Иллинойс, США.
 Байрон — город в округе Олмстед, штат Миннесота, США.
 Байрон — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.
 Байрон — тауншип в округе Уосика, Миннесота, США.
 Байрон-Бей — город в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.
 Мыс Байрон — самая восточная точка Австралии.

См. также 
 Байронизм
 Байронический герой
 Барон Байрон
 Байроновка